Брухберг — название ряда географических объектов:

 Брухберг — гора в Германии;
 Брухберг — дюна Куршской косы (Калининградская область России).